Елпидинский, Елпединский — фамилия. Известные носители:

 Елпидинский, Андрей Яковлевич (в монашестве Андроник; 1894—1959) — архимандрит, миссионер.
 Елпединский, Иван Васильевич (1887—?) — большевик, советский деятель госбезопасности, первый председатель Олонецкой губернской ЧК.
 Елпидинский, Яков Семёнович (1858 — после 1918) — российский писатель, историк, краевед.